Кониново —  деревня в Псковской области, Звонская волость Опочецкого района
 Кониново —  деревня в Псковской области, Пригородная волость Опочецкого района